Point Comfort, une petite ville située à l'ouest du comté de Calhoun, au Texas.
 ,  une communauté non incorporée dans le Wisconsin.
 , une maison historique à Harrisville dans le New Hampshire.

Voir aussi 
 Old Point Comfort, un cap de la ville indépendante de Hampton (Virginie), en Virginie. Il est situé à l'extrémité de la péninsule de Virginie.
 Rainbow Point Comfort Station and Overlook Shelter, un ensemble de bâtiments historiques classés qui sont situés à Rainbow Point, le point culminant du parc national de Bryce Canyon, dans l'État de l'Utah.